<noinclude>
Див. 
Катерина Рум'янцева: 
 Рум'янцева Катерина Леонідівна (. 1991) — російська парабіатлоністка.
 Рум'янцева Катерина Михайлівна (уроджена Голіцина; 1724-1779) — статс-дама і гофмейстеріна двору, дружина Петра Рум'янцева-Задунайського, президента Другої Малоросійської колегії.
Сторінки зі списками однофамільців-тезок